Осмо првенство СССР у шаху одржано је од 16. августа до 9. септембра 1933. у Лењинграду. У односу на претходно првенство број учесника је повећан на 20.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 8. првенство СССР у шаху Лењинграду 1933.

Првенства СССР у шаху
Шах у 1933.